Гаркушинцы () — село Гаркушинского сельсовета Миргородского района Полтавской области Украины.

Код КОАТУУ — 5323281401. Население по переписи 2001 года составляло 1402 человека.

Является административным центром Гаркушинского сельского совета, в который, кроме того, входит село Рыбальское.

Географическое положение 
Село Гаркушинцы находится на левом берегу реки Хорол, выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположен город Миргород, ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Рыбальское, на противоположном берегу — село Ерки. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра. Рядом проходят автомобильные дороги  и .

История 
 XVII век — дата основания.
 Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов.

Экономика 
 Молочно-товарная, свино-товарная, машинно-тракторные мастерские.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Религия 
 Свято-Варваринский храм.
В Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве есть документы православной церкви за 1752-1794 год

Примечания